Tressy est un prénom féminin. 

Plusieurs poupées mannequins portent ce prénom dont Tressy (American Character Doll Company) et Tressy (Bella). 

Prénom féminin